La stagione 2020-2021 è stata la 79ª edizione di LNA del campionato svizzero di hockey su ghiaccio.

Partecipanti

Regular Season

Classifica 

Campionato svizzero maschile di hockey su ghiaccio
Hockey su ghiaccio nel 2020
Hockey su ghiaccio nel 2021